Heideloff ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Heideloff (1802–1826), deutscher Maler

 Carl Heideloff (Maler) (1770–1816), deutscher Bühnen- und Dekorationsmaler
 Josef Heideloff (1747–1830), deutscher Maler
 Manfred Heideloff (1793–1850), deutscher Maler und Kupferstecher
 Nikolaus Heideloff (1761–1837), deutscher Kupferstecher
 Viktor Heideloff (1757–1817), deutscher Maler